Espejo puede referirse a:
 Espejo,  superficie pulida que refleja la luz.
 Espejo (Álava), concejo del municipio Valdegovía, provincia de Álava (País Vasco, España).
 Espejo (Córdoba), municipio de la provincia de Córdoba (Andalucía, España).
 Espejo (género literario), género literario.
 Espejo (Internet), tipo de sitio web.
 Espejo (náutica), un elemento estructural de un barco.
 Mario Adolfo Espejo Serna, cuya abreviatura «Espejo» se emplea para indicarle como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.